Ага́-Баты́р () — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Куры. Река заросла камышом, берега превратились в настоящее болото. Жители считают, что на уровень воды в реке влияет и расположенный рядом Терско-Кумский канал.

Находится в 21 км к востоку от районного центра Курская и в 253 км к юго-востоку от краевого центра Ставрополь.

История 
Образован как хутор в 1808 году. Известен под названиями Ага-Батырский, Ага-Батырь, Агабатыр, Агабатырева и др. Например, на «Специальной карте Европейской России», изданной под руководством И. А. Стрельбицкого в 1871 году, отмечен как Агабатырева; на военно-топографической пятивёрстной карте Кавказского края 1877 года, дорожной карте Кавказского края 1903 года — х. Ага-Батырева; на топографической военной карте 1941 года РККА Юга России — Ага-Батырь; на административной карте Ставропольского края, составленной в 1957 году, и более поздних картах — Ага-Батыр.

В книге А. Д. Цагаевой «Топонимия Северной Осетии» (1975) описан населённый пункт Агъабатыры цъай (), о котором даны следующие сведения: «Это был один из многочисленных хуторов вокруг г. Моздок, где жили осетины и кабардинцы. Основан был армянином Степаном Агабатыровым в 1808 году. После Отечественной войны 1941—1945 гг. он совершенно опустел».

Согласно «Терскому календарю» за 1910 год хутор Агабатыр (число дворов – 68, количество коренных жителей – 381 человек) входил в Моздокский отдел.

В «Списке населённых мест Терской области (по данным к 1 июля 1914 года)» — приложении к «Терскому календарю» за 1915 год — значится хутор Агабатыр при селении Больше-Осетинском Моздокского отдела. Указано, что общий земельный надел хутора составлял 1736 десятин, в нём имелось 89 дворов и проживало 535 чел. (280 мужчин и 255 женщин). Национальный состав был представлен армянами, грузинами, осетинами и черкесами.

В «Списке населённых мест Терского округа по данным на 1 января 1927 года» приводится ещё один вариант названия — Ага-батырь. На тот период хутор являлся административным центром Ага-Батырского сельсовета Моздокского района. Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926 года он состоял из 149 дворов; общее число жителей составляло 641 чел. (306 мужчин и 335 женщин); преобладающая национальность — осетины.

Во время Великой Отечественной войны в пострадавшем от действий гитлеровских оккупантов селе Ага-Батырь из 140 домов осталось пригодных для жилья лишь 12.

До 16 марта 2020 года посёлок входил в упразднённый Полтавский сельсовет.

Население 

 
 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Библиотека. Открыта 28 октября 1967 года.
 Средняя общеобразовательная школа № 14.
 Фельдшерско-акушерский пункт

Памятники 
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1974 год.

Кладбище 
В 1 км к востоку от посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)